Са́нникова — женская форма русской фамилии .
Известные носительницы: 
 Санникова, Ксения Игоревна (Лукина; род. 1996) — российская футболистка.
 Санникова, Наталия Владимировна (род. 1969) — российская поэтесса.
 Санникова, Пелагея Фёдоровна (Шайн; 1894—1956) — советский астроном и педагог.

Топоним 
 Санникова — исчезнувшая деревня Соликамского района Пермского края России.